Минера́льные Во́ды — участковая узловая железнодорожная станция Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги, находящаяся в городе Минеральные Воды Ставропольского края.

Расположена на двухпутной электрифицированной линии Ростов-на-Дону — Прохладная. От станции начинается 64-километровый двухпутный электрифицированный участок до станции Кисловодск. На станции сосредоточены основные предприятия железнодорожного транспорта региона. Благодаря станции и аэропорту, город Минеральные Воды называют воротами Кавказских Минеральных Вод.

История 
Станция была открыта в 1875 году в ходе строительства Владикавказской железной дороги. Первоначально носила название Султановская.

17 мая 1894 года открылось регулярное движение поездов на участке Минеральные Воды — Кисловодск. В 1936 году была электрифицирована на постоянном токе напряжением 1,5 кВ. В ноябре 1936 года от станции Минеральные Воды в пробный рейс вышел первый электропоезд. Питание энергией шло от Баксанской ГЭС, первой крупной гидростанции Северного Кавказа.

10 июля 1944 года восстановлено бесперебойное железнодорожное сообщение между Минераловодской узловой станцией и курортными городами Кавминвод.

В 1955 году было построено современное здание вокзала. Здание представляет собой типичный образец сталинской архитектуры, оно увенчано башней с часами и окружено колоннами, причём со стороны путей колоннада выдвигается вперёд от центрального фасада здания, образуя полукруг. Между зданием и полукругом находится открытая площадка, на которой расположен фонтан со скульптурой орла.

В 1963 году главный ход Северо-Кавказской железной дороги был электрифицирован на переменном токе до станции Невинномысская. Чтобы не оборудовать станцию Минеральные Воды переключателями контактной сети было принято решение переделать электровозы переменного тока ВЛ61 в двухсистемные электровозы ВЛ61Д. Пригородные пассажирские перевозки до станций Кисловодск (64 км) и Железноводск осуществлялись электропоездами постоянного тока, на станции Минеральные Воды были отдельные пути для прибытия и отправления электропоездов. В 1964 году напряжение было повышено до 3 кВ.

В 1975 году электрификация на переменном токе от Минеральных Вод была продолжена до станции Прохладная.

17 сентября 1978 года на станции Минеральные Воды Северо-Кавказской железной дороги состоялась получившая впоследствии некоторую известность так называемая «встреча четырёх генсеков», четырёх человек, с 1964 по 1991 годы последовательно возглавлявших Советский Союз, ехавшие поездом в Баку Леонид Брежнев и сопровождавший его Константин Черненко встретились с находившимся здесь на отдыхе Юрием Андроповым и руководителем региона, первым секретарём Ставропольского крайкома КПСС Михаилом Горбачёвым. Через два месяца после этой встречи М. С. Горбачёв был переведён в Москву и избран секретарём ЦК КПСС.

23 мая 2006 года линия Минеральные Воды — Кисловодск была переведена на переменный ток напряжением 27,5 кВ, подвижной состав был заменен на локомотивы переменного тока.

Пассажирское сообщение по станции

Направления поездов дальнего следования

Направления поездов пригородного сообщения 

По состоянию на июнь 2022 года по станции курсируют следующие поезда пригородного сообщения:

По состоянию на июнь 2022 года по станции курсируют следующие поезда дальнего следования:

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Актуальное расписание поездов по станции Минеральные Воды в Яндексе
 Расписание и наличие мест на сайте ОАО «РЖД»

Станции Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги
Узловые железнодорожные станции